Daniel Owusu, een Ghanees voetballer.
Mike Owusu, een Ghanees voetballer met de Zweedse nationaliteit.
Quincy Owusu-Abeyie, een Ghanees-Nederlandse voetballer.
Leeroy Owusu, een Nederlandse voetballer die speelt bij de Graafschap.